Área micropolitana de Aberdeen podría referirse a:

 Área micropolitana de Aberdeen (Dakota del Sur)
 Área micropolitana de Aberdeen (Washington)